Simon Andersson (ur. 10 maja 1991 r. w Szwecji) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu Falun-Borlaenge SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Simon Andersson pojawił się 1 grudnia 2007 roku, podczas zawodów FIS Race w szwedzkiej miejscowości Idre, gdzie zajął 19. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 1 marca 2014 roku w Lahti, gdzie zajął 61. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas trzeciego etapu Tour de Ski 2015 w Val Müstair, 6 stycznia 2016, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 12. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Andersson nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991